La Superliga russa di pallavolo femminile 2012-2013 si è svolta dall'11 ottobre 2012 al 12 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva alla Ženskij volejbol'nyj klub Dinamo-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, mentre le ultime quattro giocano i play-out, al termine dei quali retrocedono le ultime due classificate.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Quarti di finale

Semifinale

Finale 3º posto

Finale scudetto

Play-out

Risultati

Classifica

Classifica finale

Collegamenti esterni

 2012-2013
Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013